Торесиљас има више значења:

 Торесиљас, Ла Тресе (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Торесиљас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Торесиљас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Торесиљас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Торесиљас, Ел Линдеро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Торесиљас (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Торесиљас (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Торесиљас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Торесиљас, Ла Торесиља (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Торесиљас (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Торесиљас, Колон (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Торесиљас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Торесиљас (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Торесиљас (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Торесиљас (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Торесиљас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Торесиљас (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику